Zarea se poate referi la:

 Zarea, companie producătoare de băuturi alcoolice din România
 Zarea Bălți, club de fotbal din Republica Moldova
 Zarea Luhansk este un club de fotbal din Luhansk, Ucraina.